Onderdistrict in Indonesië
 Belik (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Belik (Belik), een plaats in het onderdistrict Belik in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Belik (Trawas), een plaats in het onderdistrict Trawas in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java,